«Topo» –o «El Topo»– puede estar vinculado o referido a los siguientes artículos:

Animales 
 Topo, pequeño mamífero de la familia 'Talpidae'.
Rata topo desnuda (Heterocephalus  glaber)
 Topillo, nombre vulgar utilizado en España para designar a distintos roedores de la subfamilia 'Arvicolinae'.
 Topo dorado (Amblysomus hottentotus), mamífero insectívoro de la familia 'Chrysochloridae'.

Literatura y prensa 
 El topo (1974), novela de John le Carré.
 El Viejo Topo, revista española.

Cine y televisión 
 El topo (1970), película del director chileno Alejandro Jodorowsky.
 El topo (2011), película del director sueco Tomas Alfredson.
 El topo (2006-2009), reality show español.
 «Hans Topo», también conocido como «Hans Moleman» o «Juan Topo» o «Casimiro Topo», personaje de la serie de dibujos animados 'Los Simpson'.
 Topo Gigio, pequeño títere de la televisión infantil, con forma de ratón bíbedo (precisamente "topo" significa ratón en italiano).

Música 
 Manos de Topo, cuarteto musical español procedente de Barcelona (Cataluña), que interpreta indie pop.
 Papa Topo, grupo de música mallorquín constituido en el año 2008.
 Topo, grupo de rock español.
 Sr Topo, grupo de rock mexicano.
 El topo loco!, 'The homies' de México.

Miscelánea 
 Hombre Topo, también conocido como 'Sr. Topo', personaje ficticio, un supervillano de cómic del Universo Marvel.
 Topo, en relación con la Guerra Civil Española, se llamó así a las personas que vivieron ocultas tras la guerra, para escapar a la represión franquista.
 Topo, unidad de medida que se usaba en Perú para indicar la superficie de terreno que permitía producir una cantidad de alimentos determinada.
 Topo, en Venezuela, colina o loma entre 1000 y 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, muy abundantes en la Cordillera de la Costa.
 Topo Soft, compañía española de videojuegos.
 Topos, en matemática, un tipo de categoría que proporciona cierto «concepto» que permite formular la matemática clásica «en su interior».
Topo, un término empleado en jerga militar o policial para designar a enemigos o espías infiltrados en organizaciones ya sea delictuales o de seguridad.

Transporte
Metro de San Sebastián (TOPO), coloquialmente conocido como el Topo, línea de ferrocarril metropolitano de San Sebastián (España)